Lucius Volcatius Tullus är ett namn som burits av två romare:

* Lucius Volcatius Tullus (konsul 66 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Volcatius Tullus (konsul 33 f.Kr.), romersk politiker